USS Hopkins je bilo ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Hopkins (DD-6) 
 USS Hopkins (SP-3294)
 USS Hopkins (DD-249)

Hopkins